Netscape Communications Corporation – het bedrijf, nu onderdeel van America Online
 Netscape Navigator (Netscape Communicator) – de webbrowser